Philip of Phil King kan verwijzen naar:

 Philip King (scenarist) (1904–1979), Britse scenarist en acteur
 Philip King (historicus) (1925–2019), Amerikaanse historicus
 Philip King (1952), Ierse filmregisseur en musicus
 Phil King (politicus) (1956), Amerikaanse politicus
 Phil King (1960) (1960), Britse basgitarist
 Phil King (voetballer) (1967), Britse voetballer